Marçay (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Marçay (Vienne) – francuskie miasto w regionie Poitou-Charentes